— роман, написанный Томихико Морими в 2007 году. 7 июля в 2013 году книга была адаптирована студией P.A. Works в аниме-сериал, в 2017 году вышло его продолжение.

В 2017 году сериал был объявлен «Киотским послом доброй воли» и стал использоваться для привлечения в Киото туристов.

Сюжет 
Действие сериала происходит в современном Киото. Люди живут в городах, в то время как тануки скитаются по земле, а тэнгу — по небу. История повествует о семье японских тануки Симогамо. У этих тануки есть способность превращаться во что угодно: людей, животных или в неодушевленные предметы. Третьему сыну семьи, Ясабуро, нравится суматошная повседневная жизнь. Он часто навещает своего учителя Акадаму, тэнгу. Через него он знакомится с Бэнтэн, женщиной, которую Акадама научил летать как тэнгу. По ходу развития сюжета, члены семьи Симогамо сталкиваются с туманным прошлым, связанным с преждевременной смертью их отца. Более того, Бэнтэн является членом общества «Любители пятниц», которые всегда едят блюдо из тануки на Новый Год. Таким образом, семья Симогамо с одной стороны, стараются жить беззаботной жизнью, заниматься развитием отношений с другими семьями тануки, а с другой — пытаются не попасть на праздничный стол к «Любителям Пятниц».

Персонажи 
Симогамо Соитиро — глава рода Симогамо. Он был великим тануки, обладающим силой, способной свернуть горы, которой пользовался для поддержания мира и порядка в Киото. Однако неожиданно для всех встретил свою кончину в набэ «Любителей пятниц»
 Сэйю: Судзуки Риндзо / Исихара Бон

Симогамо Ясабуро — главный герой истории, третий сын Симогамо Соитиро. Беспечно проводит жизнь, заботится о старом наставнике тэнгу и вечно вляпывается в неприятности, водясь с Бэнтэн.
 Сэйю: Такахиро Сакураи

Симогамо Ядзиро — второй сын Симогамо Соитиро. Не смирившись со смертью отца и своей бесполезностью, превратился в лягушку и поселился на дне колодца, где ныне выслушивает людей, приходящих поведать ему о проблемах, пытаясь забыть о своих.
 Сэйю: Хироюки Ёсино

Бэнтэн — Судзуки Сатоми, девушка, ранее похищенная влюбившимся в неё старым тэнгу, который обучил её летательным приёмам, однако она всего лишь человек и ныне член клуба «Любителей пятниц». Виновна в смерти отца Ясабуро.
 Сэйю: Мамико Ното

Симогамо Яитиро — старший сын Симогамо Соитиро. Он уважаемый член общества тануки и один из претендентов на главенствующий пост нисэ-эмон, который ранее занимал его отец.
 Сэйю: Дзюнъити Сувабэ

Симогамо Ясиро — младший из братьев Симогамо, который ещё толком не научился превращаться, из-за чего в человеческой форме от страха у него появляется хвост.
 Сэйю: Май Накахара

Саундтрек 
Музыкальные темы к сериалу написал композитор Ёсиаки Фудзисава совместно с Сигэру Сайто и Ёсиюки Ито. Песни в аниме-сериале были исполнены Кёити Миядзакой, Хидэки Хаяси, Милктабом и певицей Тхана.

 Открывающая тема:
«Uchōten Jinsei (有頂天人生)» исполняет: МилкТаб

 Закрывающая тема:
«Qué será, será (ケセラセラ)» исполняет: fhána

Примечания

См. также 
 Тадасу-но мори
 Симогамо-дзиндзя

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
В базах данных

Мультфильмы об оборотнях
Аниме и манга про ёкаев